Ентаульский сельсовет — сельское поселение в Большемуртинском районе Красноярского края.

Административный центр — посёлок Красные Ключи.

Население

Состав сельского поселения 
В состав сельского поселения входят 3 населённых пункта:

Местное самоуправление 
 Ентаульский сельский Совет депутатов
Дата избрания: 14.03.2010. Срок полномочий: 5 лет. Количество депутатов: 6

 Глава муниципального образования
 Лейтнер Андрей Иванович. Дата избрания: 14.03.2010. Срок полномочий: 5 лет

Примечания 

Муниципальные образования Большемуртинского района
Сельские поселения Красноярского края